Шпанија

 Ђирона, град у Шпанији
 Провинција Ђирона